Green Grove ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Green Grove (Kentucky)
 Green Grove (Mississippi)
 Green Grove (Missouri)
 Green Grove (New Jersey)
 Green Grove (Pennsylvania)
 Green Grove (Tennessee)
 Green Grove (Wisconsin), Town(ship) im Clark County

im Vereinigten Königreich:
 Green Grove (Ceredigion), Wales